Pojam Žan Filip (višeznačna odrednica) može da se odnosi na:
 Žan Filip, francuski pevač
 Žan Filip Ramo, francuski kompozitor